Галина Борисовна Тала́нова (настоящее имя — Бочко́ва Галина Борисовна) (род. 15 апреля 1961 года, Нижний Новгород) — российская писательница, поэт-прозаик. Член Союза писателей России.

Биография 
Родилась в Нижнем Новгороде в семье кораблестроителей в двух поколениях (преподавателей вузов). Проживает там же. Мать — Эльвира Бочкова, как и её родители и муж, кораблестроитель по специальности, была лирическим поэтом, членом Союза писателей. Первые стихи Галины были опубликованы в 9 лет. Хорошо зная всю «изнанку» жизни поэта, мама не хотела повторения своей судьбы для дочери, и та с отличием окончила биологический факультет Горьковского госуниверситета по специальности «биофизика», работала в Горьковском филиале Института биофизики МЗ СССР, на базе которого писала дипломную работу, после чего осталась работать в лаборатории.

Деятельность 
Занималась исследованием влияния облучения ЭМП СВЧ на биолюминесценцию светящихся бактерий. Затем работала в Горьковском НИИ эпидемиологии и микробиологии, где занималась проблемой мембранной фильтрации препаратов крови, по которой в 1992 году защитила в НИПКИ прикладной биохимии (Москва) диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности «биотехнология». Живёт в Нижнем Новгороде. Работает в OOO "НПО «Диагностические системы» , где занимается разработкой и производством тест-систем для иммуноферментного анализа.

Автор более 50 научных работ, в том числе научных докладов на международных симпозиумах и конгрессах Копенгагене, Париже, Глазго, Вашингтоне, Сан-Антонио, Вене, Милане, Франкфурте-на-Майне, Венеции, Барселоне, Берлине.

Первые литературные публикации появились в 1970—1971 году в Горьковских газетах под настоящим именем Галина Бочкова. С 1989 года печатается под литературным псевдонимом Галина Таланова. Публиковалась в периодических литературно-художественных изданиях: «Литературная Россия», «Роман-журнал XXI век», «День литературы»,«Москва», «Новая газета», «Север», «Нева», «Юность», «Аргамак», «Волга. XXI век», «Наш современник», «Работница», «Новая Немига литературная», «Родная Ладога», «Природа и человек», «Вертикаль. XXI век», «Сура», «Берега», «Подъём», «Зарубежные задворки», «Новый свет», «Новый континент» , «Предлог. Com», «Велирокоссъ», «Нижний Новгород», «Истоки», «Лиterra» «Созвучье муз» и других.
 
Переведена на английский, французский, венгерский, шведский, японский, болгарский, польский и итальянский языки.

Премии и награды  
 Лонг-листер премии им. И. А. Бунина — 2011, 2012, 2015.           
 Лауреат премии «Болдинская осень» ( 2012 год).  
 Лауреат премии журнала «Север» (2012 год) в номинации «Проза» .
 Лауреат премии Нижегородской области им.А.М.Горького  в номинации «Литература» (2016). 
 «Золотой лауреат» международной премии «Её величество книга!» в номинации «Поэзия» (Германия, 2016) . 
 Лауреат  международного конкурса им. де Ришельё в номинации «Авторская книга» - «Платиновый Дюк» (Греция,2016). 
 Лауреат премии-ордена им.Кирилла и Мефодия (2016) .
 Дипломант  конкурса «Лучшие писатели и поэты России» (2013), международной премии им.О.Бешенковской  (Германия, 2015)  и  международного литературного конкурса им. Мацуо Басё (2016) . 
 Золотой дипломант VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2016)  в номинации «Поэзия» . Шорт-лист VI Международного славянского форума (2015).
 Лауреат международного конкурса им. де Ришельё в номинации «Авторская книга» - «Изумрудный  Дюк» (2017). 
 Дипломант конкурса «Русский Stil-2017» - «Автор - Стильное перо!» (Германия, 2017).
Лауреат премии города Нижний  Новгород (2018).

Библиография

О творчестве писателя 
Александр Асеевский:
 Это не только лирический репортаж от юности до дней, когда можно говорить, что улетели «все годы лучшие мои», это не только потаённо-горячие и чистые признания в любви, посланной нам как дар природы, речи, космоса, это ещё подобно молению, это выговор души, когда выговоривши слово, та чувствует свободу и прикосновение к незримой вечности. О поэзии Галины Талановой можно сказать абсолютно честно — она пропитана токами чистого сердца и — не удержусь пусть и от выспренных сравнений — подобна хрустальному ручейку, проливающемуся и текущему где-то на бескрайних наших российских равнинах. Её убеждающая сосредоточенность на самом главном проявлении человечности — любви, одинокой, неразделённой, то плачущей, то возносящейся к небесам, любви женского сердца — это те страницы в поэтическом царствии, которые никто и никогда не устанет читать.

Алёна  Пузанова:
...Начиная с первых страниц, видишь удивительный и поэтичный язык автора. Галина Таланова с каким-то невероятным талантом сплетает простые и обыденные слова в совершенно уникальную вязь чувств и эмоций. Слова перекатываются на языке, а перед глазами возникают удивительные образы, которые очень четко и ярко отражают внутренний мир героини и всей жизни...

Ярослав Кауров:
...Трудно даже сосчитать, сколько здесь новых авторских сравнений, находок, дышащих свежестью весеннего утра юности, создающих настроение полёта. И вместе с тем слышатся невесомые нотки прозрачного, как слюда, юмора.Проза Галины Талановой — это стихи, но стихи, не обрубленные навязчивой рифмой, не выстроенные в вымуштрованные шеренги строф. Как можно такими стихами написать целый роман, да не один, остаётся загадкой талантливого самобытного автора...

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Галиной Талановой
 Официальный сайт
 Галина Таланова на сервере Стихи.ру
 Галина Таланова на сервере Проза.ру
  Таланова Галина // Энциклопедия Нижнего Новгорода
 .
 Галина Таланова на 30-й ММКВЯ
 Интервью "Букли" с Галиной Талановой

Писательницы России
Писатели России по алфавиту
Русские поэты
Поэты России
Поэты по алфавиту
Поэтессы